Brestov kan verwijzen naar drie gemeenten in Slowakije:
 Brestov (okres Humenné)
 Brestov (okres Prešov)
 Brestov nad Laborcom